El municipio de Penn (en inglés: Penn Township) es un municipio ubicado en el condado de Berks en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 1.993 habitantes y una densidad poblacional de 41.4 personas por km².

Geografía 
El municipio de Penn se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $55,000 y los ingresos medios por familia eran $62,721. Los hombres tenían unos ingresos medios de $41,821 frente a los $26,010 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $22,621. Alrededor del 3,4% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Localidades del condado de Berks
Municipios de Pensilvania